Гремячевский район — административно-территориальная единица в составе Тульской губернии, Московской области и Тульской области РСФСР, существовавшая в 1924—1927 и 1946—1958 годах. Административный центр в 1924—1926 годах — Холтобино, с 1926 — Гремячее.

Был образован в 1924 году в составе Венёвского уезда Тульской губернии под названием Холтобинский район.

В 1926 году все уезды Тульской губернии были упразднены и Холтобинский район перешёл в прямое подчинение Тульской губернии; при этом он был переименован в Гремячевский район, а его центр перенесён в село Гремячее. В это время уезд включал 22 сельсовета, 56 селений, 5453 двора и 33 687 жителей.

11 июля 1927 года Гремячевский район был упразднён.

23 марта 1946 года Гремячевский район был восстановлен в составе Московской области путём выделения из Кимовского района. В его состав вошли сельсоветы: Беломестный, Березовский, Гремячевский, Лунинский, Ольховецкий, Осановский, Петро-Избищенский, Пусташевский, Савинский и Спасский.

3 декабря 1953 года в Гремячевском районе был образован рабочий посёлок Сокольники.

14 июня 1954 года были упразднены Беломестный, Ольховецкий, Петро-Избищенский, Пусташевский и Савинский сельсоветы.

27 марта 1957 года Гремячевский район был передан в состав Тульской области.

1 августа 1958 года Гремячевский район был упразднён, а его территория передана в Сталиногорский район.

Примечания

Ссылки 
 
 

Упразднённые районы Тульской области
Упразднённые районы Московской области